Каднар () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Каднар, Любомир (1941—2008) — словацкий гребец-байдарочник, тренер.
 Каднар, Юрай (род. 1972) — словацкий гребец-байдарочник.